Asthenocotyle är ett släkte av plattmaskar. Asthenocotyle ingår i familjen Microbothriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Asthenocotyle